Plaats in Indonesië
 Tuha (Batee), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh
 Tuha (Trienggadeng), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie Jaya in de provincie Atjeh